Marden – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Marden – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Marden – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Marden – miejscowość w Australii, w aglomeracji Adelaide, w stanie Australia Południowa